Верёвочкин — русская фамилия. Известные носители:
 Верёвочкин, Владимир Владимирович (род. 1987) — российский актёр.
 Верёвочкин, Вячеслав (род. 1957) — российский моделист.
 Верёвочкин, Евгений Иванович (род. 1934) — Герой Социалистического Труда (1981).
 Верёвочкин, Николай Николаевич — казахский писатель.